Bill Graham – polityk i działacz kanadyjski
 Bill Graham – amerykański promotor muzyczny